Altbruchhausen steht für:
 Burg Altbruchhausen, abgegangene Burg in Niedersachsen
 Grafschaft Altbruchhausen, historische Region in Niedersachsen